Francisco Pérez peut désigner :
 Francisco Novella Azabal Pérez y Sicardo (1769–1822), général de l'armée espagnole et vice-roi par intérim de Nouvelle-Espagne ;
 Francisco Pérez (?-?), joueur de football argentin ;
 Francisco Pérez Sánchez (1968-), cycliste espagnol ;
 Francisco Mancebo Pérez (1976-), cycliste espagnol.